Лами:

Персоналии 
 Лами, Брижит (род. 1950) — французская кёрлингистка.
 Лами, Джованни (1697—1770) — итальянский учёный.
 Лами, Мухаммед бен-Осман (ум. 1531) — турецкий поэт.
 Лами, Паскаль (род. 1947) — глава ВТО с 2005.
 Лами, Педру (род. 1972) — португальский автогонщик «Формулы-1».
 Лами, Тома Жозеф (1827 — ?) — бельгийский востоковед.
 Лами, Франсуа (1636—1711) — последователь Мальбранша, полемизировал со Спинозой и Лейбницем.
 Лами, Франсуа Жозеф Амеде (1858—1900) — французский военный, исследователь Африки; в честь него был назван город Нджамена.
 Лами, Эжен Луи (1800—1890) — французский живописец.

Иные объекты 
 Лами (Нью-Мексико) — статистически обособленная местность в округе Санта-Фе, Нью-Мексико.
 Лами (река) — альтернативное название реки Дунцзян.
 Форт Лами — прежнее название города Нджамена, Чад.

См. также 
 Ламия — героиня греческой мифологии; ведьма, суккуб в европейской культуре.